A 2006-os UEFA-kupa-döntő 2006. május 10-én került megrendezésre az eindhoveni Philips Stadionban az angol Middlesbrough és a spanyol Sevilla csapatai között.

Az UEFA-kupát a Sevilla nyerte 4–0-ra.

A döntő részletei

Lásd még 
 2005–2006-os UEFA-kupa

További információk 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefakupadöntő